Anna Rossinelli – cantautrice svizzera
Marco Rossinelli – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano